

Toponyme 

 Sainte-Foy, commune française des Landes
 Sainte-Foy, ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Sainte-Foy-Saint-Sulpice
 Sainte-Foy, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Penne-d'Agenais
 Sainte-Foy, commune française de Saône-et-Loire
 Sainte-Foy, commune française de la Seine-Maritime
 Sainte-Foy, commune française de la Vendée
 Sainte-Foy, ancienne ville du Québec (Canada), aujourd'hui dans Québec
 Pyramide de Sainte-Foy

Voir également 
 Foy, village de la commune de Bastogne en Belgique.
 Foy-Notre-Dame, un village de la commune de Dinant, en Belgique.

 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, arrondissement de la ville de Québec au Canada
 Sainte-Foy–Sillery, un ancien arrondissement de Québec fusionné en Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 Bataille de Sainte-Foy, une bataille ayant eu lieu en 1760 au Québec

 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, commune française de la Haute-Garonne
 Sainte-Foy-de-Belvès, commune française de la Dordogne
 Sainte-Foy-de-Longas, commune française de la Dordogne
 Sainte-Foy-de-Montgommery, commune française du Calvados
 Sainte-Foy-de-Peyrolières, commune française de la Haute-Garonne
 Sainte-Foy-la-Grande, commune française de la Gironde
 Sainte-Foy-la-Longue, commune française de la Gironde
 Sainte-Foy-l'Argentière, commune française du Rhône
 Sainte-Foy-lès-Lyon, commune française du Rhône
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice, commune française de la Loire
 Sainte-Foy-Tarentaise, commune française de la Savoie

Édifices religieux
 Abbatiale Sainte-Foy, commencée en 1041, est une église abbatiale située dans la commune française de Conques, dans le département de l'Aveyron.
 Abbaye Sainte-Foy, ancien prieuré bénédictin à Bamberg (Allemagne).
 Église Sainte-Foy, fondée en 1080, se situe dans la commune française de Morlaàs dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Église Sainte-Foy, édifiée au , est une église romane située dans la ville de Sélestat, dans le département du Bas-Rhin.
 Catégorie regroupant les églises dédiées à sainte Foy.

Langues ibériques
 

Toponyme homophone
 Sainte-Foi, commune française de l'Ariège

Patronyme 

 Sainte Foy, nom sous lequel est connue Foy d'Agen, martyre du 
 Sainte-Foy (1817-1877), ténor d'opéra français.
 Philippe-Auguste de Sainte-Foy (1721-1795), gentilhomme français, petit-fils bâtard de Louis XIV, militaire et homme de lettres.
 Comte de Sainte Foix, consul de France à Tunis en 1858, qui servit de guide lorsque Gustave Flaubert visita Carthage, pendant la préparation de son Salammbô.
 Comte de Sainte Foix, fils du précédent, critique musical apprécié de Mozart, en son temps.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France